Fell steht für:

 Fell, behaarte Haut, die vorwiegend bei Säugetieren vorkommt
 bedeckende, fell- oder hautähnliche Struktur in der Anatomie: siehe etwa Flügelfell (Pterygium), Bauchfell (Peritoneum), Pleura (Brustfell, Rippenfell und Mittelfell) und Zwerchfell; vgl. auch Trommelfell.
 Fell in der Pelzbranche, siehe Pelzarten
 Skifell (Steigfell), Steighilfe für Tourenski
 Fell (Comic), amerikanische Comicserie
 Fell – Eine Liebesgeschichte, einen 2006 veröffentlichten Spielfilm des Regisseurs Steven Shainberg
 Fell, Schlagfläche einer Trommel

Orte:

 Fell (Mosel), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg (Rheinland-Pfalz), Deutschland
 Fell NW, Ortsteil von Oberrickenbach in der Gemeinde Wolfenschiessen (Kanton Nidwalden), Schweiz
 Fell (Gemeinde Steinfeld), Katastralgemeinde von Steinfeld (Kärnten), Österreich

Fell ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Fell (1917–1994), britischer Zoologe und Hochschullehrer
 Bernhard Fell (1929–2021), deutscher Chemiker
 Brian Fell (* 1938), britischer Historiker und Publizist
 Derek Fell (* 1939), britischer Autor und Fotograf
 Georg Fell (1858–1938), deutscher Gewerkschafter, Sozialdemokrat und Manager
 Graeme Fell (* 1959), kanadischer Hindernisläufer
 Hans-Josef Fell (* 1952), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Heather Fell (* 1983), britische Moderne Fünfkämpferin
 Honor Bridget Fell (1900–1986), britische Biologin
 Hubert Fell (1899–1964), deutscher Politiker (CDU)
 Jan Fell (* 1963), deutscher Volleyballspieler

 Jimmy Fell (* 1956), deutscher Künstler und Ingenieur
 Johanna Zaeske-Fell (1894–1969), deutsche Schriftstellerin
 John Fell (1721–1798), US-amerikanischer Politiker
 John Fell (1625–1686), Dekan von Christ Church, Oxford, und Bischof von Oxford
 John Barraclough Fell (1815–1902), englischer Eisenbahnpionier
 Karl Fell († 2012), deutscher Politiker
 Karl H. Fell (1936–1996), deutscher Politiker, Landtags- und Bundestagsabgeordneter (CDU)
 Mareike Fell (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Margaret Fell (1614–1702; Mother of Quakerism), englische Quäkerin
 Matthias Fell (* 1940), deutscher Volleyballfunktionär
 Michael Fell (* 1963), deutscher Koch
 Norman Fell (1924–1998), US-amerikanischer Schauspieler
 Sam Fell, britischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Synchronsprecher und Animator
 Simon H. Fell (1959–2020), britischer Kontrabassist und Komponist
 Terry Fell (1921–2007), US-amerikanischer Country-Musiker
 Winand Fell (1837–1908), deutscher Theologe und Orientalist

Siehe auch:

 Fell, englische Form für die baumlose Fjell, die alpine Höhenstufe eines Gebirges
 Fell-Lokomotive, Mittelschienen-Reibräderantrieb zur Bewältigung größerer Steigungen
 Mount Fell, Berg im Palmerland, Antarktika
 Vell